Далас има више значења:
 Далас, град је у америчкој савезној држави Тексас
 Округ Далас (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Далас (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Далас (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Далас (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Далас (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Далас (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Далас (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Далас (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Далас (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Далас (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Далас (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Лејк Далас, град је у америчкој савезној држави Тексас
 Џорџ Далас
 Далас (серија)